Клёден:

Клёден, Густав Адольф (1814—1885) — германский географ
Клёден, Карл Фридрих фон (1786—1856) — германский учёный
Клёден, Андреас (род. 1975) — профессиональный шоссейный велогонщик
Клёден — город в Германии.

См. также 
 Кледен